Une démo est l'apocope de démonstration. Le terme a pris un sens plus précis dans certaines disciplines pour désigner une démonstration de savoir-faire, qu'elle soit artistique et/ou technique :
 musique : une démo, aussi appelée maquette,  est un enregistrement destiné à un producteur de disques (enregistrement auto-produit) ou à une maison de disques ;
 jeu vidéo : une démo est une version de démonstration d'un jeu vidéo, le plus souvent utilisée à des fins promotionnelles ;
 animation : une démo est une production informatique, mêlant graphismes, animations et musiques dans un but esthétique. Conçues par les demomakers, elles font partie d'une sous-culture informatique : la scène démo.
  
Le nom Demo  peut faire référence à : 
 Le Demo, une marque de VTT pour le freeride, développé et construit par Specialized, un constructeur américain de vélos ;
 Demo, le nom du réacteur de fusion nucléaire de démonstration qui doit succéder à ITER ;
 DeMo, abréviation pour désigner le groupe Depeche Mode ;
 DEMO-Démocratie pour le Pays basque, mouvement pour la reconnaissance de la spécificité d’Iparralde ;
 Démo, second EP (Extended Play) du groupe de speed metal français ADX sorti en 1984.